Petroselinum australe är en flockblommig växtart som beskrevs av Joseph Dalton Hooker. Petroselinum australe ingår i släktet persiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Persiljor
australe